Кратер Бартельс () — ударный кратер в районе западного лимба видимой стороны Луны. Название дано в честь немецкого геофизика Юлиуса Бартельса (1899—1964) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Воскресенский на севере-северо-востоке; кратер Мозли на юге и кратер Белл на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 54,95, глубина 2,4 км.

Вал кратера существенно разрушен, особенно пострадала южная часть вала. Северо-восточную часть вала перекрывает небольшой кратер. Высота вала над окружающей местностью составляет 1170 м, объем кратера приблизительно 2500 км³. Внутренний склон кратера сохранил остатки террасовидной структуры. Дно чаши кратера ровное, испещрено множеством мелких кратеров. В чаше кратера имеется маленький центральный пик.

В связи с расположением кратера у западного лимба Луны условия его наблюдения зависят от либрации. Полностью кратер виден только с лунной орбиты.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны